Сиух:

 Сиух — село в Хасавюртовском районе Дагестана
 Сиух — село в Хунзахском районе Дагестана